<< 5-я Церемонии вручения 7-я >>

Шестая церемония вручения премии «Выбор телевизионных критиков» (), организованная Ассоциацией Телевизионных журналистов. Церемония вручения состоялась 17 января 2016 года в Санта-Монике, штат Калифорния. Список номинантов был объявлен 14 декабря 2015 года. Ведущим был актёр Ти Джей Миллер.

Сериал «Фарго» выиграл четыре раза и стал лидером по количеству побед.

Лауреаты и номинанты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Телевизионные премии 2015 года
История Лос-Анджелеса